Sachsendorf bezeichnet:

 in Deutschland:
 Sachsendorf (Aufseß), Ortsteil der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sachsendorf (Barby), Ortsteil der Stadt Barby, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Sachsendorf (Cottbus), Ortsteil der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg
 Sachsendorf (Eisfeld), Ortsteil der Stadt Eisfeld, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Sachsendorf (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Sachsendorf (Gößweinstein), Ortsteil des Marktes Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Sachsendorf (Lindendorf), Ortsteil der Gemeinde Lindendorf im Oderbruch, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Sachsendorf (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Sachsendorf (Wurzen), Ortsteil der Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen

 in Österreich:
 Sachsendorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Katastralgemeinde  im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Sachsendorf (Gemeinde Kirchberg am Wagram), Katastralgemeinde  im Bezirk Tulln, Niederösterreich

 in Ungarn:
 eine Gemeinde in Nordostungarn, siehe Szászfa

Siehe auch:
 Burg Sachsendorf 
 Sachsdorf
 Saxendorf
 Saxdorf
 Saxtorp